Cet article présente le bilan saison par saison du club algérien du Widad de Boufarik, depuis ses débuts en compétition en 1962 jusqu'à nos jours.

Après l'indépendance

Notes et références

Notes

Références 

WA Boufarik